Керманшах:

 Керманшах — город на западе Ирана, административный центр остана Керманшах. 
 Керманшах — одна из 31 провинции (останов) Ирана, граничит с Ираком.
 Керманшах — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах.